Алексей Владимирович Семёнов:
 Семёнов, Алексей Владимирович (род. 1973) — латвийский футболист.
 Семёнов, Алексей Владимирович (род. 1983) — российский футболист.